Extreme Prejudice, filme de 1987
A Fall from Grace, filme de 2020